Larousse
 Larousse gastronomique – enciclopedia gastronomica
 Pierre Larousse – linguista, pedagogista ed editore francese
 Éditions Larousse – casa editrice francese
 Grand Larousse encyclopédique – Grande Enciclopedia Larousse